Wirada är ett släkte av spindlar. Wirada ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Klotspindlar
Wirada